Zavodsky ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Zavodsky, österreichischer Maler
 Osvald Závodský (1910–1954), tschechischer Kommunist

Siehe auch:
 Zawodsky